Przywidz peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Przywidz, gmina de la voïvodie de Poméranie
 Przywidz, village de la voïvodie de Poméranie, chef-lieu de cette gmina
 Przywidz, village de la voïvodie de Łódź